Воловня — название населённых пунктов.

Польша 
 Воловня — село в Сувалкском повяте Подляского воеводства.

Россия 
Воловня — деревня в Почепском районе Брянской области.